Millbrook kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Verenigde Staten
Millbrook (Alabama)
Millbrook (New York)

Engeland
Millbrook (Bedfordshire)
Millbrook (Cornwall)
Millbrook (circuit), een racebaan